Леон Ессель (; , , Померания — , ) — немецкий композитор. Писал произведения в жанре оперетты и лёгкой музыки. Получил известность как автор шуточного «Парада деревянных (оловянных) солдатиков» (:en:The Parade of the Tin Soldiers). Марш обрёл популярность благодаря тому, что он фигурировал в одном из мультфильмов Диснея вместе со стихами на английском языке. Написал несколько сот произведений для оркестра и пианино, в том числе песен, вальсов, мазурок, маршей, хоровых произведений и др.

Отдельные произведения Есселя популярны в США, однако в Германии они практически забыты со времён прихода к власти нацистов.

Молодость 
Родился в семье еврея-коммерсанта Самуэля Есселя и его жены-американки Мэри. В возрасте 23 лет, в 1894 г., обратился в христианство. В том же году состоялась премьера его оперетты «Сватовство», посвящённой его невесте Кларе Луизе Грюневальд, с которой они вступили в брак два года спустя, в 1896 г. В 1909 г. родилась его дочь Ева Мария Элизабет (1909—1963, в замужестве Рёккен, работала художницей), а в 1911 г. семья переехала в Берлин. В 1919 г. его первый брак закончился разводом. В 1921 г. женился на Анне Герхольдт, которая была на 19 лет моложе его.

Крупнейшим успехом Есселя стала оперетта «Девушка из Шварцвальда» (:en:Schwarzwaldmädel), впервые исполненная в августе 1917 г. в Берлинской Комической опере.

Преследование в нацистской Германии 

Порвав с еврейской средой, Ессель стал германским националистом, часто писал песни и марши ультра-патриотического содержания. В начале 1930-х гг. был сторонником нацистской партии, в 1932 г. лично встречался с Геббельсом, а его жена в том же году вступила в НСДАП. Однако после прихода к власти нацистов Есселя постепенно стали выдавливать со всех должностей, а его музыка была запрещена к исполнению с 1933 г. В 1937 г. исключён из Имперской музыкальной палаты.

Жена отказалась развестись с ним и была вскоре исключена из НСДАП. В связи с чем в 1941 г. в его квартире гестапо провело обыск и обнаружило письмо к либреттисту Вильяму Штерку, где Ессель высказывал недовольство нацистской политикой в отношении евреев. 15 декабря 1941 г. 70-летний композитор был арестован и доставлен в гестапо. В результате жестокого обращения, был помещён во всё ещё действующую в Берлине Еврейскую больницу, где и умер 4 января 1942 г.

Примечания

Литература 
 Dümling, Albrecht. Die verweigerte Heimat: Leon Jessel, der Komponist des «Schwarzwaldmädel» (The Denied Homeland: Leon Jessel, Composer of «Black Forest Girl»). Düsseldorf: Der kleine Verlag, 1992.
 Grundmann, Martina. «Zeitgeschichte: Das widersprüchliche Leben des Komponisten Leon Jessel.» Junge Freiheit. October 29, 1999.
 Grainger page

Ссылки 
 http://sem40.ru/evroplanet/destiny/24105/
 «The Parade of the Wooden Soldiers»
 Schwarzwaldmädel (excerpts)
 Schwarzwaldmädel (Black Forest Girl) Brief synopsis and analysis
 Jessel’s operettas, operas, and musicals
 Leon Jessel at the Internet Movie Database
 
In German:
 Léon Jessel Data, biography, and links from the University of Hamburg
 Recordings and publications at the German National Library

Жертвы Холокоста
Композиторы Германии
Композиторы оперетт
Персоналии:Холокост в Германии
Похороненные на Вильмерсдорфском кладбище